Magnus kan syfta på:

 Magnus – ett mansnamn samt personer med namnet
 Magnus (släkt) – svensk släkt
 Magnus (TV-serie) – svensk TV-serie, 1967
 Magnuseffekten – fysikalisk effekt vid roterande kroppar, uppkallad efter Gustav Magnus
 Magnus – schackgeniet – norsk dokumentärfilm om Magnus Carlsen 2016
 Den store – svensk översättning av latinets "Magnus" och personer med epitetet